Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (założony 1991)
 Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (1506–1811)
 Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (założony 1914)